Арьяна:

 Арьяна — город в Тунисе
 Арьяна — вилайет в Тунисе

См. также
 Ариана